Trabazos puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Trabazos, localidad del municipio de Encinedo en la provincia de León;
 Trabazos, lugar del concello de Castro Caldelas en la provincia de Orense;
 Trabazos, lugar del concello de Manzaneda en la provincia de Orense;
 Trabazos, lugar del concello de San Cristóbal de Cea en la provincia de Orense;
 Trabazos, municipio de la provincia de Zamora.